Zwergkuhle steht für
Zwergkuhle 9 (Quedlinburg)
Zwergkuhle 2, 3 (Quedlinburg)